Blenheim puede referirse a:

Lugares 
Blenheim: La ciudad más grande y la capital de la región de Marlborough, Nueva Zelanda.
Blenheim: Un pueblo ubicado en el estado de Carolina del Sur, Estados Unidos.
Blenheim: Un pueblo ubicado en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
Blenheim: Antiguo nombre de un grupo de rocas en las islas Georgia del Sur.
Blenheim: Un palacio en el Reino Unido.

Otros 
Blenheim: Antiguo bombardero ligero de fabricación del Reino Unido.
Blenheim: Enfrentamiento armado que se desarrolló durante la Guerra de Sucesión Española.